Dang "Tang Na" Ye-Seo, född 27 april 1981 i Changchun, Sydkorea, är en sydkoreansk bordtennisspelare som tog OS-brons i damlag i Peking år 2008 tillsammans med Kim Kyung-Ah och Park Mi-Young.

Meriter

Olympiska meriter

Olympiska sommarspelen 2008

Externa länkar
Olympisk profil 2008

Födda 1981
Sydkoreanska bordtennisspelare
Sydkoreanska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Sydkorea
Tävlande i bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
Kvinnor
Levande personer
Personer från Changchun
WP:Projekt Kina
WP:Projekt Korea